Ankaraobato (Analamanga), een plaats en gemeente in het district Antananarivo-Atsimondrano in de Malagassische regio Analamanga
Ankaraobato (Boeny), een plaats en gemeente in het district Marovoay in de Malagassische regio Boeny